Palaeodonatoptera – takson owadów z podgromady uskrzydlonych i nadrzędu Odonatoptera.

Takson ten wprowadzony został w 2016 roku przez Juliána Petrulevičiusa i Pedro Gutiérreza. Obejmuje wszystkich przedstawicieli nadrzędu Odonatoptera, z wyjątkiem ich najbardziej bazalnego rzędu: Eugeroptera. Do Palaeodonatoptera należą więc wymarłe Kukaloptera oraz, obejmujący m.in. ważki, klad Plesiodonatoptera.

Jako synapomorfię tej grupy autorzy taksonu wskazali złączenie się w użyłkowaniu przedniego skrzydła tylnej żyłki medialnej z przednią żyłką kubitalną, zastrzegając jednak, że cecha ta, ze względu na fragmentaryczność skamieniałości, nie jest znana dla niektórych najbardziej bazalnych przedstawicieli nadrzędu, w tym dla rodzaju Eugeropteron.

Zapis kopalny taksonu znany jest od karbonu. Jego najstarsze skamieniałości datowane są na serpuchow i należą do rodzajów Kirchnerala, Argentinala i Geropteron.

Przypisy 

Owady